barykada – rodzaj fortyfikacji

 Barykada – skała wspinaczkowa w Dolinie Będkowskiej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Barykada – pismo NSZZ „Solidarność”
 Barykada – obraz George’a Bellowsa